Amerikai Egyesült Államok
Buffalo, település Dél-Dakota államban
Buffalo, település Dél-Karolina államban
Buffalo, település Észak-Dakota államban
Buffalo, település Észak-Karolina államban
Buffalo, település New York államban
Buffalo, település Illinois államban
Buffalo, település Indiana államban
Buffalo, település Iowa államban
Buffalo, település Kansas államban
Buffalo, település Kentucky államban
Buffalo, település Minnesota államban
Buffalo, település Missouri államban
Buffalo, település Montana államban
Buffalo, település Nebraska államban
Buffalo, település Nyugat-Virginia államban
Buffalo, település Jackson megyében, Nyugat-Virginia államban
Buffalo, település Ohio államban
Buffalo, település Oklahoma államban
Buffalo, település Leon megyében, Texas államban
Buffalo, település Henderson megyében, Texas államban
Buffalo, település Buffalo megyében, Wisconsin államban
Buffalo, település Marquette megyében, Wisconsin államban
Buffalo, település Wyoming államban

egyebek
 Buffalo Sabres, Buffalo város NHL-jégkorongcsapata
 Buffalo (2007), Frank Zappa albuma
 Buffalo Bill (1846–1917), amerikai katona, bölényvadász és showman
 Buffalo Bills, amerikaifutball-csapat az Egyesült Államokban
 Buffalo farkas, a farkas egyik alfaja
 Buffalo Braves, a Los Angeles Clippers amerikai kosárlabdacsapat korábbi neve
 Buffalo Creek-i iszapkatasztrófa, a Pittston Coal Company szénbányászati cég szürkeiszap-tároló gátjának átszakadása
 Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo, nyelvtanilag helyes angol mondat